Тапперт () — немецкая фамилия. Среди носителей:

 Тапперт, Вильгельм (1830—1907) — немецкий музыкальный критик и педагог.
 Тапперт, Георг (1880–1957) — немецкий худождник-экспрессионист.
 Тапперт, Хорст (1923—2008) — немецкий актер.

См. также 
 Табард
 Таперт, Роберт (род. 1955) — американский кинорежиссёр и продюсер.